Carmina steht für:

 Titel der vier Lyrikbücher von Horaz, siehe Horaz #Oden
 weiblicher Vorname, siehe Carmen (Vorname) #Variante „Carmina“
 Rosa Carmina (* 1929), mexikanische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Carminat